Komyschnja (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 2300 Einwohnern (2014).

Die im 16. Jahrhundert gegründete Ortschaft erhielt 1957 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Komyschnja liegt westlich des Ufers des Chorol im Rajon Myrhorod 28 km nördlich vom Rajonzentrum Myrhorod und etwa 130 km nordwestlich vom Oblastzentrum Poltawa.

Zur Siedlungsratsgemeinde gehören, neben der städtischen Siedlung selbst, noch die Dörfer Buluky (), Lisowe (), Stupky () und Schulhy ().

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Myrhorod